Želenice bezeichnet mehrere Orte in Tschechien

 Želenice, Gemeinde im Okres Most
 Želenice u Slaného, Gemeinde im Okres Kladno
 Želenice, Ortsteil von Děčín, Okres Děčín